Tri Nations 2005 steht für folgende Rugby-Turniere:

 Tri Nations 2005 (Rugby Union)
 Tri Nations 2005 (Rugby League)